Рујевица може бити:

 Рујевица (Сокобања), насеље у општини Сокобања, Србија
 Рујевица (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора

Види још 
 Рујевац, вишезначна одредница